USS Albuquerque ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México.

 El  fue una fragata patrullera dada de alta en 1943, prestada a la Unión Soviética en agosto de 1945, que la devolvió a los Estados Unidos en 1949, posteriormente, fue prestada a Japón en 1953.

 El  es un submarino nuclear de ataque de clase Los Angeles dado de alta en 1983 y actualmente en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos